Herb Howdle (né le  à Lloydminster, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel retraité canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1968-1969 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Gems de Dayton || LIH ||71 ||6 ||18 ||24 ||53 ||10 ||1 ||6 ||7 ||13   
|-
|1971-1972 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||70 ||3 ||17 ||20 ||45 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1972-1973 || Braves de Boston || LAH ||15 ||2 ||8 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1972-1973 || Gems de Dayton || LIH ||48 ||5 ||13 ||18 ||33 ||6 ||1 ||3 ||4 ||6 
|-
|1973-1974 || Gems de Dayton || LIH ||76 ||17 ||22 ||39 ||55 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0 
|-
|1974-1975 || Komets de Fort Wayne || LIH ||75 ||6 ||26 ||32 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophée
Ligue internationale de hockey 
 Trophée Garry-F.-Longman en 1970-1971

Notes et références 

Naissance en février 1949
Naissance à Lloydminster
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Gems de Dayton
Joueur des Braves de Boston
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Garry-F.-Longman